Montolith kan avse:
 Monolith Productions, en amerikansk datorspelsutvecklare 
 The Monolith, en bergstopp i Antarktis